Список лучших альбомов США 2007 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2007 год.

История 
Лучшим альбомом года по продажам стал диск Daughtry от одноимённой рок-группа из Северной Каролины, основанной и продвигаемой финалистом шоу American Idol Крисом Дотри. Этот альбом, выпущенный в 2006 году, возглавил Billboard 200 и был продан тиражом более 4 миллионов копий. Также он стал самым быстро продаваемым рок альбомом в истории Soundscan.

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 2007 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 2007 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 2007 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2007 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2007 года (Великобритания)
 Список синглов №1 в США в 2007 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 2007 году
 Список хитов №1 в Европе в 2007 году

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив журнала Billboard)

Чарты Billboard 2007 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)